Аванґард — націоналістичний тижневик (Коломия, 1937-38)
 Аванґард — журнал української молоді, видає Центральна Управа СУМ з 1947 року

Див. також 
 Авангард